Cacimba peut désigner :

Cacimba de Areia, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Cacimba de Dentro, municipalité située dans l'État de la Paraïba

 Cacimbas, municipalité située dans l'État de la Paraïba

Homonymie de toponyme